Zilla może dotyczyć: 
 Zilla – rodzaj roślin zielonych z rodziny kapustowatych (Brassicaceae Burnett)
 Zilla – fikcyjny potwór z filmów science-fiction